Колотилово — название населённых пунктов в России:

 Колотилово — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области;
 Колотилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение;
 Колотилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение;
 Колотилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение;
 Колотилово — посёлок в Буйском районе Костромской области;
 Колотилово — посёлок в Чухломском районе Костромской области;
 Колотилово — деревня в Троицком административном округе города Москвы;
 Колотилово — деревня в Дмитровском районе Московской области;
 Колотилово — село в Волотовском районе Новгородской области;
 Колотилово — село в Порховском районе Псковской области;
 Колотилово — посёлок в Андреапольском районе Тверской области.